Turtle Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Turtle Islet (ö i Australien, Northern Territory),

Bermuda 

 Turtle Island (ö i Bermuda), Smith's,

Fiji 

 Nanuya Levu Island, ö, Västra divisionen,

Filippinerna 

 Turtle Islands (kommun), Muslimska Mindanao, Province of Tawi-Tawi, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Fijiförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar